Дурасов, Николай Фёдорович (1729—1782) — .

Биография 
Родился  года в семье обер-аудитора.

С 1742 г. учился в Академической гимназии. В службу был записан с 1743 года. В чине коллежского советника был депутатом комиссии составления Уложения. С 1778 года — президент Главного магистрата.

В 1778 году был произведён в действительные статские советники . 

Умер  года. Похоронен в Донском монастыре возле жены. На его кончину студентом Императорского Московского университета С. С. Пестовым были написаны изданные в типографии Н. И. Новикова «Стихи на кончину Д. ст. советника Н. Ф. Дурасова» (1782).

Семья 
Женился 27 января 1751 года на Прасковье Матвеевне Козминой (1731—1780). Их дети:
 Настасья (ок. 1768 — 28.03.1785).
 Дмитрий (07.08.1750—11.02.1832), генерал-майор.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1729 году
Умершие в 1782 году
Похороненные в некрополе Донского монастыря
Николай Федорович
Депутаты Уложенной комиссии
Действительные тайные советники